Soar peut désigner :

Géographie/Hydrologie 
 La rivière Soar, située en Angleterre dans la région des Midlands de l'Est
 Soar, une petite ville du Jourdain

Technologie/Science 
 Le télescope SOAR, un télescope astronomique de 4,1 mètres de diamètre situé au Chili
 Soar, un système d'architecture cognitive

Transport 
 Le 160th Special Operations Aviation Regiment (Airborne) ou 160th SOAR (A), une unité d'hélicoptères de l'US Army pour les opérations spéciales